hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Webster (ang. Webster County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia